100 година АФИ-ја... 100 хероја и негативаца је део пројекта „100 година АФИ-ја”, који је покренуо амерички филмски институт и чини попис педесет највећих хероја и педесет негативаца америчког филма. Попис је представљен јуна 2003. године у специјалној емисији ЦБС-а, коју је водио Арнолд Шварценегер.

Гари Купер је једини глумац који је појављује три пута на листи. Арнолд Шварценегер је једини глумац који се појављује барем једанпут на обе листе, а за тумачење истог лика, док се на обе листе, али за различите улоге, појављује још и Ал Пачино.

Хероји

Негативци

Види још 
 100 година АФИ-ја... 100 песама
 100 година АФИ-ја... 100 љубавних прича
 100 година АФИ-ја... 100 звезда

Спољашње везе 
 www.afi.com 

100 година АФИ-ја
Američki filmski institut